Песча́ный переу́лок — название улиц в разных населённых пунктах Российской Федерации.

 Песчаный переулок — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Песчаный переулок;
 Песчаный переулок —улица в Павловске.
 Песчаный переулок — улица в Томске (пос. Тимирязевский).

См. также 
 Малый Песчаный переулок;
 Песчаная улица;
 Песчаная площадь;
 Песочный переулок.